En zoologie, un macropode désigne :
 un animal qui a de longs membres postérieurs, de longues nageoires, de longs pédoncules (ex : crustacés du genre Macropodia, dans la famille des Inachidae).
 un poisson du genre Macropodus comme le Poisson paradis.
 un mammifère de la famille des Macropodidae comme le Kangourou.

Voir aussi 
 Mégapode

Nom d'animal ambigu